Ryan Searle (1989) ausztrál baseballjátékos 
 Ryan Searle (1987) angol dartsjátékos